Op zondag 21 mei 1995 werden in Vlaanderen verkiezingen gehouden voor het Vlaams Parlement. Deze werden samen met de federale verkiezingen gehouden. Het was de eerste keer dat het Vlaams parlement rechtstreeks verkozen werd.

Resultaten 

Naast de 118 verkozenen uit het Vlaamse Gewest, werd het parlement aangevuld met zes Vlaamse verkozenen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.* Voor deze verkiezingen waren er 4.392.481 ingeschreven kiezers waarvan 4.061.865 (92,4%) hun stem uitbrachten. Van de uitgebrachte stemmen waren er 3.773.199 geldig en 288.666 blanco of ongeldig.

Zetels per kieskring

Parlement en regering 

Na de verkiezingen vormden de CVP en de SP de Regering-Van den Brande IV. Het werd de vierde en laatste regering met Luc Van den Brande als minister-president.

Externe link 
 Verkiezingen 1995

Belgische verkiezingen in 1995
Vlaams Parlement